Jean Meyer peut faire référence à :
 Jean Meyer (1914-2003), homme de théâtre et cinéaste français ;
 Jean Meyer (1924-2022), historien français ;
 Jean Meyer (1942-), historien et géographe français naturalisé mexicain en 1979 ;
 Jean Meyer (1855-1931), philosophe, écrivain, métapsychiste et philanthrope suisse.